Ali-paša je naziv več oseb:
 Janinski ali-paša
 Ali-paša Rizvanbegović-Stočević
 Ali-paša Gusinjski
 Ali-paša Varvar

Glej tudi 
 paša